Мва́мба Каза́ди (; 6 марта 1947, Леопольдвиль, Бельгийское Конго — 1998) — заирский футболист, вратарь. Двукратный победитель Кубка африканских наций.

Биография 
Первым успехом в карьере Казади стала победа в 1968 году на Кубке Африки, по результатам которого он получил приз лучшего игрока турнира. Шесть лет спустя, в 1976 году, заирцы вместе с Казади повторили этот успех.

В 1974 году сборная Заира впервые пробилась на чемпионат мира по футболу, который проходил в ФРГ. Казади был основным вратарём сборной. В первой игре с шотландцами он пропустил всего два гола, а во второй игре против Югославии уже к 20-й минуте он трижды был вынужден доставать мяч из сетки своих ворот. После этого он был заменён на  Ндемби Тубиланду, который пропустил ещё 6 голов. В игре последнего тура с бразильцами Казади вновь вернулся в ворота сборной и пропустил от действующих чемпионов мира три мяча.

Всего за сборную Заира провёл 40 матчей.

В 2000 году международная федерация футбольной истории и статистики назвала Мвамба Казади вратарём века в сборной Демократической республики Конго.

Примечания

Ссылки 
 
 

Футболисты Демократической Республики Конго
Игроки сборной Демократической Республики Конго по футболу
Игроки ФК «ТП Мазембе»